Il volo della fenice – Film del 1965 diretto da Robert Aldrich
Il volo della fenice – Film del 2004 diretto da John Moore